Торрехонсильо-дель-Рей ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки